Натуральне число 1342
 1342 рік до нашої ери
 1342 рік нашої ери